Drakaina (en grec δράκαινα) en la mitologia grega és la femella del drac de vegades amb característiques humanes. Entre els exemples es troben Campe, Ceto, Delfine, Equidna, Escil·la, Lamia (o Sybaris), Poena, i Pitó (quan és representat com una dona).

Enllaços externs 
 Theoi.com page on Echidna
 Theoi.com page on various types of Greek dragons; describes Drakaina

Criatures de la mitologia grega
Dracs
Grups mitològics